Archipelepidiformes — отряд вымерших бесчелюстных из класса Телеодонтов. 

Archipelepidiformes рассматриваются как наиболее базальные телодонты прежде всего потому, что их гистология и морфология имеют много общего с гистологией и морфологией парноноздрёвых, что позволяет предположить у этих таксонов общего предка, и Archipelepidiformes сохраняют многие примитивные признаки от этого общего предка.

В настоящее время окаменелости тела целиком известны только для особей рода Archipelepis: эти окаменелости показывают, что последние были похожи на головастиков и не имели плавников кроме раздвоенного хвостового плавника.

Классификация 
В отряд Archipelepidiformes включают 2 вымерших семейства:
 Archipelepididae 
 Boothialepididae
До 2009 года представителей этого отряда (роды Archipelepis и Boothialepis) относили к отряду Thelodontiformes.

Примечания 

Вымершие бесчелюстные
†